Vovinam Viet Vo Dao – arte marziale vietnamita
 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, partito politico olandese